Владислав Владимирович Артёмов (род. 17 мая 1954, с. Лысуха, Березинский район, Минская область) — русский поэт, прозаик и публицист. Главный редактор журнала «Москва».

В 1982 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи печатались в журналах «Литературная учёба», «Юность», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Московский вестник» и других. Автор ряда глубоких по содержанию и увлекательных книг стихотворений и прозы. Капитан запаса, но в армии не служил, звание получил, будучи литконсультантом литературной студии московского Дома офицеров.

В феврале 2022 года поддержал вторжение России на Украину.

Премии 
 Всероссийская литературная премия имени генералиссимуса А. В. Суворова
 Премия им. А. Фета (1995)
 Премия им. С. Есенина (2001)
 Международный конкурс «Литературной России» (2006)
 Лауреат Пушкинской премии за 2018 год в номинации «Просветители» – «За весомый личный вклад писателя и редактора в развитие современной русской литературы»

Литература

Источники 

Лауреаты Международного конкурса «Литературной России»
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Главные редакторы журнала «Москва»
Русские поэты